IDX est un sigle qui peut désigner :
  ou , une entente entre les agents vendeurs et les agents acheteurs pour l'affichage sur plusieurs sites web des propriétés du service d'inscription multiple.

IDX est une abréviation qui peut désigner :
 Indonesia Stock Exchange, une bourse des valeurs basée à Jakarta, en Indonésie.